JBK steht für: 
 Johannes B. Kerner (* 1964), ein deutscher Fernsehmoderator
 den Flughafen von Berkeley in Kalifornien nach dem IATA-Flughafencode
 Möbelkombinat Jonava (Jonavos baldų kombinatas) in Litauen
 Johann Bernhard Klombeck (1815–1893), ein deutscher Landschaftsmaler

jbk steht für:
 Barikewa (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung